Высший класс — наименование социальной группы населения

Фильмы:
 «Высший класс» — советский фильм 1991 года
 «Высший класс» — американский комедийный телесериал 2011—2014 годов.